Монето́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний схід від Парижа, 125 км на північний захід від Діжона, 6 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1710 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4024,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт міста Монето 
 [ Розташування муніципалітету Монето на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна